W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 we Francji w strefie AFC wzięło udział 34 zespołów. Walczyły one o trzy miejsca przydzielone Azji.

Zasady kwalifikacji 
Drużyny zostały podzielone na dziesięć grup trzy i czterozespołowych. Zwycięzcy grup przeszli do drugiej rundy, gdzie utworzone zostały dwie pięciozespołowe grupy. Bezpośrednio do finałów awansowały zwycięzcy grup, natomiast drużyny z drugich miejsc zagrały baraż (jeden mecz) o trzecie premiowane miejsce w finałach. Przegrany w barażu miał jeszcze jedną szansę awansu do Francji rozgrywając dwumecz ze zwycięzcą eliminacji w strefie Oceanii.

Runda pierwsza 
20 września 1996 - 24 sierpnia 1997

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Runda druga 
6 września 1997 - 12 listopada 1997

Grupa A

Grupa B

Baraże 
16 listopada 1997

Baraż z najlepszą drużyną ze strefy Oceanii:
22 i 29 listopada 1997

Awans 
Do turnieju finałowego we Francji awansowały zespoły: Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Japonii oraz Iranu.

Przypisy 

1996 w Azji
1997 w Azji
Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998